Цари Аккада (Аккаде, Саргоновская династия) — царская династия, правившая в Аккаде (Древней Месопотамии) в 2316 до н. э. — 2170-х до н. э.

 Шаррукин (Саргон Великий) (2316 — 2261)
 Римуш — 2260 до н. э. — ?
 Маништушу — ? — 2237 до н. э.
 Нарам-Син — 2236 до н. э. — 2200 до н. э.
 Шаркалишарри — 2200 до н. э. — 2176 до н. э.

Под владычеством гутиев

 Игиги — XXI в. до н. э.
 Нанум
 Ими
 Элулу
 Дуду
 Шу-турул

Аккад
Аккад